Moggio steht für: 

 Moggio Udinese, italienische Gemeinde
 Moggio (Lombardei), italienische Gemeinde in der Lombardei
 Moggio (Einheit), altes italienisches Maß

Moggio ist der Familienname folgender Personen:
 Philippe Moggio (* 1973), kolumbianischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Moggi